A equipe italiana na Fed Cup é governada pela Federazione Italiana Tennis. Atualmente a equipe joga pelo Grupo Mundial na competição.
A Itália foi campeã da Fed Cup três vezes (2006, 2009 e 2010).

Equipe atual (2021)
 Martina Trevisan
 Jasmine Paolini
 Elisabetta Cocciaretto
 Giulia Gatto-Monticone
 Bianca Turati

Equipes da Fed Cup
Tênis da Itália